Котлия:

Реки
 Котлия (приток Большой Сосьвы)
 Котлия (приток Лозьвы)